Sabahudin Kovačevič, slovenski hokejist, * 26. februar 1986, Jesenice.

Kovačevič prvi del svoje kariere igra za klub HK Acroni Jesenice, s katerim je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezonah 2005/06, 2007/08, 2008/09 in 2009/10. V sezonah 2011/12 in 2012/13 je bil član slovaškega kluba HK ŠKP Poprad, pred sezono 2013/14 pa je prestopil v klub Sarjarka Karaganda, ki igra v ligi VHL, in s klubom osvojil naslov prvaka. Pred sezono 2014/15 je prestopil v klub Kuban Krasnodar, ki prav tako igra v ligi VHL, sredi decembra se je vrnil v klub Sarjarka. Sredi januarja 2015 je prestopil v EBEL klub Graz 99ers.

Za slovensko reprezentanco je nastopil na šestih svetovnih prvenstvih, od tega treh v elitni diviziji. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral štiri tekme ter dosegel po en gol in podajo.

Tudi njegov brat Senad je bil hokejist.

Pregled kariere 

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 17
| 5
| 4
| 9
|
| 14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 28
| 1
| 5
| 6
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 31
| 13
| 10
| 23
|
| 118
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga B
| 06/07
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 12
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 22
| 5
| 7
| 12
|
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 45
| 2
| 3
| 5
| -11
| 38
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 20
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 54
| 10
| 14
| 24
| -29
| 69
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -5
| 6
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 51
| 7
| 12
| 19
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 29
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 10/11
|
| 13
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Alleghe
| Italijanska liga
| 10/11
|
| 20
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
| 5
| 1 
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A| 11
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Herning IK
| Danska liga
| 11/12
|
| 16
| 1
| 5
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ŠKP Poprad
| Slovaška liga
| 11/12
|
| 36
| 3
| 14
| 17
| +10
| 51
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ŠKP Poprad
| Slovaška liga
| 12/13
|
| 54
| 7
| 14
| 21
| +6
| 65
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sarjarka Karaganda
| VHL
| 13/14
|
| 44
| 9
| 12
| 21
| +8
| 10
|
| 19
| 1
| 8
| 9
| +9
| 4
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kuban Krasnodar
| VHL
| 14/15
|
| 26
| 0
| 6
| 6
| +6
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Sarjarka Karaganda
| VHL
| 14/15
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Graz 99ers
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| -2
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 443
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 139
| bgcolor="#7FFF00" | 218
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 694
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 91
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti HC Alleghe
Hokejisti Herning IK
Hokejisti HK ŠKP Poprad
Hokejisti Sarjarka Karaganda
Hokejisti Kuban Krasnodar
Hokejisti Graz 99ers
Jeseniški športniki